Carulaspis är ett släkte av insekter som beskrevs av Macgillivray 1921. Carulaspis ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarsköldlöss
Carulaspis